Апертура 2002 () — 55-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 16 июня, а ответный состоялся 19 июня.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2002 на rsssf.com

2002
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2002 году